Цветик
 Уменьшительно-ласкательное название цветка
 Цветик-семицветик — сказка и мультфильм
 Цветик — персонаж книг о Незнайке, поэт (настоящее имя — Пудик)